Urban (lat. urbanus ‚zur Stadt gehörend, städtisch‘, zu urbs ‚Stadt‘) steht für:

 Urbaner Raum, das städtische Siedlungsgebiet
 Urbanisierung, Verstädterung
 Urbanität, das städtische Lebensgefühl und die Sozialstruktur
 Urbane, politisch-publizistische Strömung in Ungarn
 Urban, ein ehemaliger Kölner Nonfood-Händler und Textil-Discounter (2003 liquidiert) 
 Urban, das Radioformat von Hip-Hop 

Urban ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Urban (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg, Österreich
 Urban (Kentucky), Ort im Clay County (Kentucky), USA
 Urban (Pennsylvania), siehe Jordan Township (Northumberland County, Pennsylvania), USA
 Urban (Washington), Ort im Skagit County, USA

Urban, Urbán u. ä. als Personenname:
 ein männlicher Vorname und Familienname, siehe Urban (Name) – dort auch die  Namensträger
 verschiedene Heilige, siehe Sankt Urban

URBAN steht für:
 URBAN, ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Stadtentwicklung (1994–1999)
 URBAN II, Nachfolgemodell von URBAN mit selbigem Ziel (2000–2006)

Siehe auch:
 Urbahn, Urbany, Familiennamen 
 Am Urban, Krankenhaus in Berlin